Мережко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Мережко, Александр Александрович (род. 1971) — доктор юридических наук, профессор.
 
 Мережко, Иван Иванович (1947—2004) — советский футболист.
 Мережко, Виктор Иванович (1937—2022) — советский и российский сценарист, режиссёр, драматург, актёр.
 Мережко, Григорий Данилович (1895—1979) — советский военный деятель, в ходе Гражданской войны награждён Орденом Красного Знамени. Отец Анатолия Мережко.

См. также 
 Мережковский